Râul Feneș se poate referi la:

 Feneș - afluent al Ampoiului
 Feneș - afluent al Someșului Mic
 Feneș - afluent al Timișului

Toponime românești
Toponime maghiare